Weish ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Weish (* 1936), österreichischer Naturwissenschaftler, Autor und Umweltaktivist

Weish steht weiter als Abkürzung für: 
 Buch der Weisheit, auch die Weisheit Salomos, deuterokanonisches bzw. apokryphes Buch des Alten Testaments

WEISH